Монстер (-{Monster}-) може се односити на:
 Чудовиште
 
 

песме:
 -{Monster}- (песма Канје Веста), песма Канје Веста
 -{Monster}- (песма Лејди Гаге), песма Лејди Гаге
 -{Monster}- (песма Мајкла Џексона), песма Мајкла Џексона -{ft.}- Фифти Сент песма Мајкла Џексона са Фифти Сентом

Види још 
 Монструм (вишезначна одредница)